Rix steht für zwei französische Gemeinden:
 Rix (Jura) im Département Jura
 Rix (Nièvre) im Département Nièvre
sowie für:

 den Asteroiden (200750) Rix

 

Rix ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Rix, Baron Rix (1924–2016), englischer Schauspieler und Commander of British Empire (CBE)
 Edward Martyn Rix (* 1943), britischer Botaniker und Gärtner
 Erich Rix (1900–1964), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Felice Rix-Ueno (1893–1967), österreichische Malerin, Grafikerin und Textilkünstlerin
 Graham Rix (* 1957), englischer Fußballspieler und -trainer
 Hans-Walter Rix (* 1964), deutscher Astronom und Astrophysiker
 Helmut Rix (1926–2004), deutscher Linguist
 Hilda Rix Nicholas (1884–1961), australische Malerin
 Jerry Rix (1947–2016), niederländischer Sänger
 Karl Rix (1912–1989), österreichischer Maler und Grafiker
 Kitty Rix-Tichacek (1901–1951), österreichische Keramikerin
 Lauretta Rix (1926–2009), kanadische Malerin in Deutschland
 Sönke Rix (* 1975), deutscher Politiker
 Toby Rix (* 1920), niederländischer Sänger und Varietékünstler
 Zvi Rix (1909–1981), israelischer Arzt und Publizist

RIX steht für:
 Flughafen Riga in Lettland als IATA-Code
 Reykjavik Internet Exchange
 RIX Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, Zahlungssystem in Schweden

Siehe auch:
 Ricks
 Riggs

RIX